Esko kan syfta på följande platser:

Finland 

 Esko (ö i Finland, Satakunta), Björneborg, 
 Esko (ö i Finland, Norra Savolax), Kuopio,

USA 

 Esko, Minnesota, Carlton County, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar